Па́дера — деревня в Балезинском районе Удмуртии на реке Юнда. Является одним из центров компактного проживания чепецких татар в Удмуртии.

В деревне располагается комплекс школа-сад, который в 2009 году посещали 17 дошкольников и 43 ученика. Также в деревне есть мечеть.

Население

Примечания 

Населённые пункты Балезинского района